Барнетт () — англомовне прізвище або топонім.

 Клан Барнетт — один із рівнинних кланів Шотландії.

Персоналії 
 Барнетт (прізвище)

Топоніми 

 Барнетт — місто, штат Міссурі
 Барнетт Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсільванія
 Барнетт Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія

Інше 
 5798 Барнетт — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Барнет